

Alfabeti
Eoh – runa dell'alfabeto Fuþorc (dal Fuþark antico ehwaz)
Ēoh – runa dell'alfabeto Fuþorc (dal Fuþark antico eihwaz)

Codici 
 EOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Enrique Olaya Herrera, Medellín, Colombia